Sportsklubben Brann, club de futbol de la ciutat de Bergen, a Noruega
 Federació Surinamesa de Corfbol (del seu nom en neerlandès Surinaamse Korfbal Bond), organisme rector del corfbol al Surinam
 Unió dels Comunistes a Bulgària (del seu nom en búlgar Съюз на Комунистите в България transliterat Sayuz na Komunistite b Balgariya), partit polític de Bulgària
 Biblioteca Nacional de Suècia (del seu nom en suec Stockholms Kungliga Biblioteket), biblioteca nacional de Suècia
 Companyia sueca de gestió de combustible nuclear i residus (del seu nom en suec Svensk KärnBränslehantering), companyia dedicada a la gestió de l'energia nuclear de Suècia
 Servei de Suport Comú (del seu nom en alemany StreitKräfteBasis), branca de logística de les forces armades d'Alemanya
 Sh-K-Boom Records, companyia discogràfica amb seu a Nova York, als Estats Units
 Oficina de dissenys especials (del seu nom en rus Специальное Конструкторское Бюро transliterat Spetsialnoe Konstruktorskoe Biuro), equip d'enginyers de l'Unió Soviètica
 SKB-Bank (de l'acrònim en rus Свердловский Коммерческий Банк transliterat Sverdlovskii Kommertxeskii Bank), banc amb seu a Iekaterinburg, a Rússia
 .skb també és l'extensió dels fitxers de format del programari SketchUp